Augusta av Preussen (), född 1 maj 1780 i Potsdam i Preussen, död 19 februari 1841 i Kassel i Hessen, var en tysk salongsvärd, målare och kurfurstinna genom giftermålet med kurfurst Vilhelm II av Hessen-Kassel. Hon var tredje dottern och femte barnet till kung Fredrik Vilhelm II av Preussen och drottning Fredrika Louise av Hessen-Darmstadt.

Biografi 

Den 13 februari 1797 gifte Augusta sig i Berlin med prins Vilhelm av Hessen-Kassel, äldsta överlevande sonen till lantgreve Vilhelm IX av Hessen-Kassel. Äktenskapet var arrangerat av politiska skäl, det blev snart olyckligt och präglat av konflikter. Makarna levde skilda liv efter sista barnets födelse 1806 och separerade 1815; Vilhelm levde med sin mätress Emilie Ortlöpp medan Augusta levde på slottet Schönfeld, där hon blev centrum i den romantiska salong som kallades Schönfelder-cirkeln, och inkluderade statsmannen Ludwig Hassenpflug, generalen Joseph von Radowitz och språkforskarna bröderna Grimm. Salongen stängdes 1823 och hon levde 1826−1831 i Haag, Koblenz, Bonn och Fulda. Augusta ansågs vara en skicklig målare.

Barn 

 Vilhelm Fredrik Karl Ludvig (9 april 1798 – 25 oktober 1800)
 Karolina (29 juli 1799 – 28 november 1854)
 Louise Fredrika (3 april 1801 – 28 september 1803)
 Fredrik Vilhelm (20 augusti 1802 – 6 juni 1875), kurfurste av Hessen
 Maria Fredrika Vilhelmina (6 september 1804 – 4 januari 1888), hertiginna av Sachsen-Meiningen
 Ferdinand (9 oktober 1806 – 21 november 1806)

Anfäder

Referenser 

Födda 1780
Avlidna 1841
Kvinnor
Preussens prinsessor
Tyska salongsvärdar
Tyska furstinnor